Damernas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2007 spelades under perioden 12–26 juli 2007 i Río de Janeiro, Brasilien.

Man spelade 24 matcher och det gjordes 110 mål (4,58 mål per match).

Brasilien vann turneringen efter vinst i finalen mot USA. Kanada blev bronsmedaljör efter vinst mot Mexiko i matchen om tredjepris.

Resultat

Gruppspel
De tio deltagande lagen delades upp i två grupper (grupp A och grupp B), där de två främsta lagen ur respektive grupp blev kvalificerad till att spela i utslagsspelet.

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Statistik

Se även
 Herrarnas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2007

Dam